Aichner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Aichner (* 1972), österreichischer Schriftsteller und Fotograf
 Ernst Aichner (* 1943), deutscher Militärhistoriker
 Eva-Maria Aichner (* um 1955), österreichische Schauspielerin
 Fabian Aichner (* 1990), italienischer Wrestler
 Fridolin Aichner (eigentlich Irmfried Benesch, 1912–1987), deutsch-mährischer Lehrer und Schriftsteller
 Martino Aichner (1918–1994), italienischer Pilot und Anwalt
 Simon Aichner (1816–1910), Fürstbischof von Brixen

Aichner ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Aichner von Paschbach zu Aichberg, Südtiroler Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Eichner